Onyema Ugochukwu (9 de novembro de 1944) é um economista, jornalista e político nigeriano.

Políticos da Nigéria